Мерабишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Мерабишвили, Иване Сергеевич (род. 1968) — грузинский государственный деятель.
 Мерабишвили, Инесса Виссарионовна (род. 1950) — академик АН Грузии.
 Мерабишвили, Константин Михайлович (1906—1993) — советский грузинский скульптор.
 Мерабишвили, Мераб Константинович (1931—2022) — советский и грузинский скульптор, академик АХ СССР (1988), почётный зарубежный член РАХ. Сын К. М. Мерабишвили.